Hocheur est le nom vernaculaire ambigu donné, en français, à certaines espèces de singes parmi les cercopithèques.

Étymologie et histoire du terme 
« Hocheur » vient du français hocher, qui veut dire secouer ou remuer. Et effet, ces cercopithèques inclinent le haut du corps vers l'avant et hochent rapidement la tête quand ils veulent prendre une attitude menaçante.

Dans cette acception, le terme est absent des dictionnaires anciens ou académiques ainsi que du dictionnaire français Larousse.

Le Dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, publié en 1863, définit le hocheur uniquement comme étant un « singe d'Afrique ».

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Cercopithèque hocheur - voir Singe hocheur
 Hocheur — sans autre précision, voir Singe hocheur
  - voir Singe hocheur et Hocheur blanc-nez du Bénin
 Hocheur blanc-nez du Bénin — Cercopithecus petaurista
 Hocheur de Martin - voir Singe hocheur, ssp. Cercopithecus nictitans martini
 Hocheur à nez rouge — Cercopithecus erythrotis
 Hocheur de Stampfl - voir Singe hocheur, ssp. Cercopithecus nictitans stampfli
 Hocheur à ventre roux ou Hocheur à ventre rouge — Cercopithecus erythrogaster
 Singe hocheur - Cercopithecus nictitans

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des hocheurs sont celles des singes cercopithèques, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur comportement ou leur physiologie respective.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des noms vernaculaires de primates
 Primates

Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu